Kung Karl kan syfta på:

 Kung Karls socken – en socken i Södermanland ingick i Åkerbo härad
 Kung Karls landskommun – en tidigare kommun i Västmanlands län 1863–1970
 Kung Karls församling – en tidigare församling i Västerås stift – 2006
 Kung Karls kyrka – en kyrkobyggnad i Kungsör i Västerås stift
 Kung Karls distrikt – ett distrikt i Kungsörs kommun och Västmanlands län 2016–
 Kung Karl Bollklubb – idrottsförening i Karl Gustav i Halland
 Kung Karls spira – art i familjen snyltrotsväxter

Se även
 Konung Karl
 Carolus Rex
 Lista över regenter med namnet Karl